Poplar Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Poplar Branch (Alabama), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Poplar Branch (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Poplar Branch (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Poplar Branch (Louisiana), Fluss im Bundesstaat Louisiana
 Poplar Branch (Virginia), Fluss im Bundesstaat Virginia

Poplar Branch ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Poplar Branch (North Carolina), gemeindefreies Gebiet im Bundesstaat North Carolina